Brauer může být:
 Brauer (příjmení)

 Arik Brauer
 Dietrich Brauer (Дитрих Брауэр) (* 1983, Vladivostok), ruský luterský biskup
 Richard (Dagobert) Brauer (1901 Charlottenburg – 1977), německý matematik
 Timna Brauer

Německá příjmení